Cathrine Norberg kan avse:
Cathrine Lindahl, svensk curlingspelare
Cathrine Norberg (anglist), svensk professor i engelska